Sikonen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sikonen (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Sikonen (ö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar